Denisia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Denisia ingår i familjen praktmalar (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Denisia